Коатепек има више значења:

 Коатепек (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Коатепек (Истапалука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Коатепек, Коатепекито (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Коатепек (Сантијаго Тескалсинго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Коатепек (Калтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Коатепек (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Коатепек (Коатепек, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Коатепек (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Коатепек (Коатепек, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику